Paulhac (Cantal)
 Paulhac (Haute-Garonne)
 Paulhac (Haute-Loire)
ook:
Paulhac-en-Margeride,  Lozère